Y0 ou Y00 peut faire référence à :
 Ukraine, selon la liste des Vehicle Identification Number,

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres
 YO